Marajoara pode referir-se a:

Marajoara - algo ou alguém relativo à ilha de Marajó, Pará, Brasil.
Marajoaras - povo indígena extinto.
Marajoara - planta Curatella americana, da família das Dilleniaceae, conhecida também como cajueiro-bravo-do-campo.
Marajoara - ave cujo nome científico é Dendrocygna autumnalis.
TV Marajoara - Emissora de TV fundada por Assis Chateaubriand e extinta em 1980.
TV Marajoara (Ananindeua)

Desambiguação